Петя Колева Иванова (), более известная как Преслава (); Preslava (род. 26 июня 1984, Добрич, Добричская область, Болгария) — популярная болгарская певица в стиле поп-фолк. Она начала петь профессионально в 2004 году.

Биография 
Преслава родилась 26 июня 1984 года в городе Добрич. Мать Преславы Янка работала швеёй, отец Коля шофером. Семья по материнской линии из города Каварна, а по отцовской линии из села Сырнино. У неё есть сестра Ивелина, которая старше её на три года и она тоже певица. Преслава завершила своё музыкальное образование в школе искусств «Святого Климента Охридского» в городе Добрич, со степенью в области народного пения и музыкального инструмента скрипку. Только 7 лет спела свою первую песню с оркестром «Тръгнала ми е Милена» (). В 14 лет участвовала в конкурсе в городе муниципалитета. Вопреки желанию её родителей начала петь более 15 лет в учреждениях. В школьные годы с их одноклассники образовала группу под названием «Шанс» и первая группа, с которым она работала в профессиональном формированием «Мега».

2003—2005 год: Начало карьеры, первый альбом 
Летом 2003 года Милко Калайдижев нашёл её случайно и пригласил её спеть со своей группой в тур по городам вдоль Чёрного моря. Всего несколько месяцев спустя Петя подписала контракт с звукозаписывающей компанией Payner и она поменяла своё имя под псевдонимом Преслава.
В начале своей карьеры в компании Payner, человек, который не только продюсер, но и поп-фолк певец Милко Калайдижев. Первая песня певицы стал дуэт с ним под названием Нежен рекет (). Она до сих пор не использует её сценическое имя написано неправильно, как Петя. Весной того же года выпустила свои первые две сольные песни — динамическая песня Тази нощ безумна () и баллада Дума за вярност (), а затем летом песня Мили мой (), затем выпустила песня Нямаш сърце (), которая стала впоследствии визитной карточкой Преславы. В начале осени выпустила два дуэта с Рашидом Аль Рашид — Молиш ме () и с её продюсером Милко Калайджиев — Раздвоени (). В конце осени она выпустила свой дебютный альбом, названный в честь неё, в конце 2004 года выпустила ещё один видеоклип Обичам те ().
.

2012—2014: Гласът на България, американский тур и Выступление в России 
В 2012 года Преслава выпустила песню Лудата дойде (), а видеоклип появился на всех музыкальных телеканалах после 10-месячного перерыва. В 2012 году Преслава была наставницей второго сезона проекта Гласът на България, болгарской версии проекта Голос. Лето того же года Преслава отправилась в первый самостоятельный зарубежный тур в США, а тур назывался Preslava USA Tour 2012, где она давала концерты в 5 городах для болгарской диаспоры.
В начале 2014 года она выпустила клип на песню Режим неприлична ().
В апреле того же года она выпускает песню Пиши го неуспешно (), которая 3 года ранее на другом языке была спета Деспиной Ванди. В декабре того же года, певица представила песню Нашето любов е () и видеоклип на неё появилась 12 декабря. Преслава — одна из первых поп-фолк исполнителей, которая выступала в России вместе с другой певицей Андреа (певица) на TASHI SHOW в Кремле, спев песню Дишай (), версия этой песни, которая является плагиатом песни армянского исполнителя Арменчика..

2015 — настоящее время : Новый альбом, Като две капки вода 
В начале 2015 года Преслава выпустила видеоклип на песню Ако утре ме губиш (), который был представлен в конце 2014 года. В июне того же года на юбилейном концерте компании Пайнер сама Преслава вместе с Галеной, Деси Славой, Анелией, Эмилией и Цветелиной Яневой представили новую версию народной песни Лале ли си, зюмбюл ли си В августе того же года Преслава выпускает ещё один хит Живей () это второй дуэт с Галеной. В начале 2016 года Преслава запускает первую англоязычную песню In Control (). В том же году сейчас Преслава принимает участие в четвёртом сезоне болгарского шоу Като две капки вода, болгарской версии шоу Один в один. В марте того же года Преслава выпускает клип на песню Чуплива и влюбена ().

Личная жизнь 
В начале 2018 года она объявила, что ждёт первенца. 14 сентября того же года она родила девочку, а отца зовут Павел.

Дискография

Альбомы 
  — Преслава / Преслава
  — Дяволско желание / Дьявольское желание
  — Интрига / Интрига
  — Не съм ангел / Я не ангел
  — Пази се от приятелки / Берегись подруг
  — Как ти стои / Как вы стоите

Сборники 
  — Златните хитове на Преслава / Золотые хиты Преславы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте компании Пайнер 

Певцы и певицы Болгарии
Наставники телешоу «The Voice»
Артисты, известные под псевдонимами
Поп-фолк-исполнители
Исполнители лейбла «Пайнер»
Поп-фолк-вокалисты Болгарии
Рок-вокалистки
Исполнители симфо-рока